Le comté de Bulloch est un comté de Géorgie, aux États-Unis. Statesboro est le siège du comté.

Démographie

Notes et références

Liens externes 
 
 

 
Division administrative fondée en 1796